Кампече може да се отнася за:

 Кампече, залив в Мексико
 Кампече (щат), един от 31-те щата в Мексико
 Кампече (град), столицата на горния щат